Hartmannsgrub ist der Ortsname von

 Hartmannsgrub (Geiersthal), Ortsteil der Gemeinde Geiersthal, Landkreis Regen, Bayern
 Hartmannsgrub (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern